Пухов (Мекленбург-Западна Померанија)
 Пухов (Словачка)